Суббота — многозначное слово.

 Суббота — день недели.
 «Суббота» — петербургский театр.
 «Суббота!» — российский развлекательный телеканал.
 «Суббота, воскресенье и пятница» — итальянский комедийный фильм 1979 года.

См. также 
 Лазарева суббота
 Великая суббота
 
 Барон Суббота — связанный со смертью лоа (дух) в религии вуду.
 Субота